Chuj (volk), een Mayavolk in Guatemala en Mexico
 Chuj (taal), de taal van dat volk